Zander heißen oder hießen folgende Schiffe:

 ein Schiff der 7-Meter-Klasse der DGzRS
 das Fahrgastschiff Friedrich A. Meyer etwa von 1945 bis 1955